est une expression anglo-saxonne signifiant « les belles années ». Elle peut faire référence à :

 , nom original de Les Années coup de cœur, série télévisée diffusée du  au  sur .
, nom original de Les Années coup de cœur, série télévisée lancée sur  le .

Musique

Groupe 

 , groupe de musique américain pop punk originaire de Lansdale, Pennsylvanie formé en .

Album 

 , coffret de Michael W. Smith (1993) ;

 The Wonder Years, album de 9th Wonder (2011) ;
 , album de Wonder Girls (2007).